Парламентарните избори от 1998 година в Република Македония се провеждат на 18 октомври 1998 г. с втори тур, проведен на 1 ноември. ВМРО-ДПМНЕ печели 49 от общо 120 депутатски места, а по-късно прави коалиция с Демократическата алтернатива и Демократическата партия на албанците.

Изборна система 
Преди изборите е гласуван нов изборен закон, който заменя системата, в която 120-те депутати се избират в едномандатни изборни единици. В новата системата 35 се избират при пропорционално представителство на национално ниво, а 85 са избрани в едномандатни изборни единици. Кандидатите при едномандатните изборни единици трябва да получат 50 % от вота и при наличие на 33 % от общия брой регистрирани гласоподаватели, за да спечелят първия тур. Ако никой кандидат не покрие тези изисквания, втория тур се провежда между кандидатите с повече вот.

Избирателната активност е 72, 9 %, а при мажоритарния списък на първи тур 72,9%, а във втори тур – 69,4%

Резултати от пропорционалното гласуване 

Извор: Собрание на Република Македонија, Благоја Нинески „Изборите, медиумите и партиите во Македонија 1990-2000“, „Студентски збор“, Скопје, 2001, 64, 194-195 стр. и Цане Мојаноски, „Летопис на македонската демократија“, „Пакунг“, Скопје, 2000, 71 стр.

Гласове и мандати според мажоритарната листа 

Извор: Собрание на Република Македонија, Благоја Нинески „Изборите, медиумите и партиите во Македонија 1990-2000“, „Студентски збор“, Скопје, 2001, 64, 194-195 стр. и Цане Мојаноски, „Летопис на македонската демократија“, „Пакунг“, Скопје, 2000, 72 стр.

Общо получени мандати

Бележки 

1998
Избори през 1998 година